

Cinema 
 Eddie – documentario del 1960 sul pilota Eddie Sachs
 Eddie – titolo canadese del cortometraggio You're No Good del 1965
 Eddie - Un'allenatrice fuori di testa – film del 1996 diretto da Steve Rash
 Eddie Award – premio conferito annualmente ai montatori cinematografici.

Musica 
 Eddie – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2022

Televisione 
 Eddie – serie televisiva del 1971 diretta da Hy Averback
 Eddie – poliziotto della serie animata I Simpson

Altro 
 Eddie – editor di testo per BeOS
 Eddie – variante del nome proprio di persona Ed
 Eddie – motociclista tossicodipendente del musical The Rocky Horror Show del 1973 e del film da esso tratto The Rocky Horror Picture Show del 1975
 Eddie – computer di bordo dell'astronave "Cuore d'Oro", nel ciclo della Guida galattica per gli autostoppisti
 Eddie the Head – mascotte del gruppo heavy metal britannico Iron Maiden